Ljubljanica je lahko:
 Ljubljanica (reka)
 Ljubljanica, zahodni predel-naselje Zagreba
 Ljubljanica, Majur (Hrvaška)